Martijn ist:

 ein niederländischer Vor- oder Familienname, siehe Martin
 die Bezeichnung einer früheren niederländischen Pädophilenvereinigung, siehe Vereniging Martijn